Tingtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Tingtjärnen, sjö i Härryda kommun, 
Tingtjärnen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
Tingtjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn